Edmund von Hellmer ist der Name folgender Personen:

* Edmund von Hellmer (Bildhauer) (1850–1935), österreichischer Bildhauer
 Edmund von Hellmer (Richter) (1873–1950), österreichischer Richter, Musikschriftsteller und Journalist